Niemcy:
 Bad Neuenahr – dzielnica Bad Neuenahr-Ahrweiler

Inne:
 Neuenahr – hrabstwo
 Neuenahr – zamek

Zobacz też:
 Bad Neuenahr-Ahrweiler